Tenantitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tenantitlán, Copalillo, ort, Guerrero, 
 Tenantitlán, Teloloapan, ort, Guerrero,